— железнодорожная станция расположенная в специальном районе Нэрима, Токио. Станция обозначена номером E-38 и является конечной станцией линии Оэдо. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и 2 пути. Платформа располагается на глубине 11,9 метра под землёй, что делает её наименее глубоко расположенной среди всех платформ линии Оэдо.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Хикаригаока